Верту́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 9 км на південний схід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8715 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 22297,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Верту
 Верту на сайті французького Національного інституту географії
 Верту на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Верту на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Атлантична Луара